Obžera ist der Familienname folgender Personen:

 Branislav Obžera (* 1981), slowakischer Fußballspieler
 František Obžera (* 1949), slowakischer Schriftsteller, Dramatiker, Drehbuchautor, Regisseur, Synchronsprecher und Schauspieler